Константи́н Ива́нович Ма́сик (; род. 9 июля 1936 года, Волочиск) — советский и украинский политический и государственный деятель, дипломат, член ЦК КПУ (1981 — 1991 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ (январь 1988 — октябрь 1989 гг.), депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов.

Биография 
Родился 9 июля 1936 года в городе Волочиск ныне Хмельницкой области. Образование высшее, в 1959 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, заочную ВПШ при ЦК КПСС.

С 1959 года — инженер-конструктор Киевского судостроительно-судоремонтного завода.

С 1960 года — инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом Киевского обкома ЛКСМУ.

С 1964 года — инструктор Киевского обкома КП Украины.

С 1965 года — 1-й секретарь Киевского горкома и обкома ЛКСМУ.

С 1972 года — 1-й секретарь Дарницкого райкома КП Украины (г. Киев).

С 1974 года — инспектор ЦК КП Украины.

С 1976 года — секретарь, с 1977 года — 2-й секретарь Одесского обкома КП Украины.

В 1981—1986 годах и в 1989—1990 годах — заместитель Председателя Совета Министров УССР.

В 1986—1987 годах — инспектор ЦК КПСС.

В 1987-22.07.1989 — 1-й секретарь Киевского горкома КПУ.

С июля 1990 года — заместитель Председателя, с августа 1990 года — 1-й заместитель Председателя Совета Министров УССР.

В мае — октябре 1992 года — 1-й Вице-премьер-министр Украины.

В 1992-06.1997 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Финляндии (с представительством интересов Украины в Королевстве Швеция, Королевстве Дания, Королевстве Норвегия).

Депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов. Награждён Почетным знаком Президента Украины

Литература 
 В. М. Матвієнко. Масик Костянтин Іванович // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Ссылки 
 Сайт Открытая Украина
 Газета «День»
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники вузов Нижнего Новгорода
Министры Украины
Послы Украины в Швеции
Послы Украины в Финляндии
Первые секретари Киевского горкома КП Украины
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Вторые секретари Одесского обкома КП Украины
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Послы Украины в Норвегии
Послы Украины в Дании
Инспекторы ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Заместители председателя Совета министров УССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Первые вице-премьер-министры Украины